Рио-де-Оро:

 Рио-де-Оро — историко-географическая область в Западной Сахаре.
 Рио-де-Оро — город и муниципалитет в Колумбии.